Семён Дежнёв может значить:
 Дежнёв, Семён Иванович (ок. 1605—1673) — выдающийся русский мореход, землепроходец, путешественник, исследователь Северной и Восточной Сибири.
 Семён Дежнёв (ледокольный пароход, 1915—1918) — ледокольный пароход, куплен Российской империей в 1915 году в Канаде как «Adventure», предположительно захвачен англичанами на Белом море в 1918 году.
 Семён Дежнёв (теплоход, 1959—1992) — теплоход Амурского речного пароходства (проект «Ерофей Хабаров»).
 Семён Дежнёв (ледокол, 1971) — ледокол Морского порта Санкт-Петербург.
 Семён Дежнёв (фильм, 1983) — Историко-биографический фильм режиссёра Николая Гусарова о русском путешественнике Семёне Дежнёве.

См. также 

 Дежнёв (ледокольный пароход, 1939—1970) — названный в честь Семёна Дежнёва ледокольный пароход. 27 августа 1942 года в качестве сторожевого корабля «СКР-19» участвовал в отражении нападения на Диксон тяжёлого крейсера «Адмирал Шеер». Часто упоминается под названием «Семён Дежнёв».
 Дежнёв(страница значений).

Примечания